The Best of British £1 Notes — сборник британского музыканта Джона Лайдона, вышедший в 2005 году. Сборник охватывает всю карьеру Лайдона, включает песни групп Sex Pistols и Public Image Ltd, также включает песню «The Rabbit Song» со второго невыпущенного сольного альбома музыканта, и его песни написанные в вместе с Leftfield и Африка Бамбатай.

Список композиций

CD 
 Sex Pistols — «Anarchy in the UK»
 PiL — «Public Image»
 PiL — «This Is Not a Love Song»
 Leftfield/Lydon — «Open Up»
 PiL — «Rise»
 PiL — «Don’t Ask Me»
 PiL — «Seattle»
 Sex Pistols — «Holidays in the Sun»
 PiL — «Death Disco»
 PiL — «Flowers of Romance»
 Time Zone — «World Destruction»
 PiL — «Warrior»
 PiL — «Disappointed»
 John Lydon — «Sun»
 PiL — «Bad Life»
 PiL — «Home»
 PiL — «The Body»
 PiL — «Cruel»
 Sex Pistols — «God Save the Queen»
 John Lydon — «The Rabbit Song»

CD Special Edition

Диск 1 
 Sex Pistols — «Anarchy in the UK»
 PiL — «Public Image»
 PiL — «This Is Not a Love Song»
 Leftfield/Lydon — «Open Up»
 PiL — «Rise»
 PiL — «Don’t Ask Me»
 PiL — «Seattle»
 Sex Pistols — «Holidays in the Sun»
 PiL — «Death Disco»
 PiL — «Flowers of Romance»
 Time Zone — «World Destruction»
 PiL — «Warrior»
 PiL — «Disappointed»
 John Lydon — «Sun»
 PiL — «Bad Life»
 PiL — «Home»
 PiL — «The Body»
 PiL — «Cruel»
 Sex Pistols — «God Save the Queen»
 John Lydon — «The Rabbit Song»

Диск 2 
 PiL — «Death Disco» (12" Mix)
 PiL - «Poptones»
 PiL - «Careering»
 PiL - «Religion»
 PiL - «Banging the Door»
 PiL - «The Pardon»
 PiL — «Rise» (12" Mix)
 PiL — «Disappointed» (12" Mix)
 PiL — «Warrior» (12" Mix)
 PiL - «Acid Drops»
 Leftfield/Lydon - «Open Up» (Full Vocal Mix)
 Sex Pistols — «God Save the Queen» (Dance Mix)

DVD

Музыкальные видео 
 Anarchy in the UK (версия EMI)
 God Save The Queen
 Public Image
 Death Disco
 This is Not a Love Song
 Bad Life
 World Destruction
 Rise
 Home
 Seattle
 The Body
 Warrior
 Disappointed
 Don't Ask Me
 Cruel
 Covered
 Open Up
 Sun

Дополнительные видео 
 "Pretty Vacant" - Finsbury Park 1996
 "Bodies" - Phoenix Festival 1996
 "Silver Machine" - Crystal Palace 2002

Дополнительные песни 
Невыпущенный PiL Monitor Mixes: 
 "Death Disco" 
 "Albatross"
 "Albatross" ('Melodrama' mix)

Примечания 

Сборники 2005 года
Сборники Virgin Records